Humanity Plus (Humanity+, Хьюмэнэти Плас) — общественная неправительственная организация, выступающая в поддержку технологий, расширяющих человеческие возможности в широком смысле слова. Организация поддерживает исследования, связанные с усилением интеллекта человека, развитием его тела и улучшением качества жизни.

Основные цели деятельности организации:
 Поддерживать обсуждение и информирование общественности о новых технологиях;
 Защищать право отдельных лиц в свободных и демократических обществах применять технологии, расширяющие человеческий потенциал;
 Предвидеть и предлагать решения для потенциальных последствий возникающих технологий;
 Активно поощрять и поддерживать развитие новых технологий, которые, как считается, имеют достаточно вероятную положительную выгоду.

История 
До 2008 года организация называлась «Всемирная трансгуманистическая ассоциация» (World Transhumanist Association, WTA). Она была основана в 1997 году с целью превращения трансгуманизма в особую академическую дисциплину, а также для того, чтобы облегчить связи между различными группами трансгуманистов, их руководителями и индивидуальными трансгуманистами, независимо от того являются ли они академиками и нет.

В отличие от техно-утопизма Института Экстрапии официальные лица ВТА считали, что социальные силы могут подорвать их футуристические видения и должны быть предупреждены. Особую озабоченность у членов «Всемирной трансгуманистической ассоциации» вызывает неравный доступ к технологиям повышения качеств человека у разных классов общества и у жителей разных стран.

Деятельность 
Сферы деятельности:
 Кампания за права человека
 Кампания за увеличение срока и качества жизни
 Кампания за объединение дружественных культур

Humanity Plus издаёт электронный журнал «Трансгуманизм», публикующий результаты исследований учёных, имеющие отношение к проблемам трансгуманизма.

Структура 
На конец 2007 года организация имела порядка 5000 членов.

Руководство 
Председатель:
 Ник Бостром

Исполнительные директора:
 Джеймс Хьюз;
 Джулио Приско;
 Алекс Лайтман.

Членство 
Членство в организации платное.

Известные члены 
 Бен Герцель
 Ник Бостром
 Джулио Приско
 Обри ди Грей
 Майкл Вассар

См. также 
 Трансгуманизм
 Иммортализм
 Футурология

Примечания

Литература 
 Кутырев, В. А. Философия трансгуманизма. Directmedia, 2015.
 Буданов, Владимир Григорьевич. «Квантово-синергетическая антропология и проблемы искусственного интеллекта и трансгуманизма.» Философские науки 9 (2013): 25-37.

Ссылки 
 
 Официальный сайт Всемирной ассоциации трансгуманистов
 Интервью основателей организации журналу «Cronopis»

Трансгуманизм
Футурология
Трансгуманистические организации